Горы Лазарева (Антарктида)
 Горы Лазарева (Новая Земля) (d)